Labisme, concepte religiós.
 Labisme o zona abissal (o zona abisopelàgica); regió de l'oceà compresa entre els 3.000 i 6.000 m de profunditat.
 La plana abissal, zona plana o de pendent molt suau del fons de la conca oceànica profunda.
 Labisme Challenger o fossa Challenger (o avenc Challenger); el punt més profund mesurat dels oceans.

Així mateix, en literatura, cinema i televisió, pot fer referència a:
 Labisme d'Helm, lloc fictici de la fantàstica Terra Mitjana de l'escriptor britànic J. R. R. Tolkien, i que apareix en la seua novel·la El Senyor dels Anells.
 Abisme, pel·lícula nord-americana de 1977, del director i productor britànic de cinema Peter Yates.
 Abismos de pasión, pel·lícula mexicana del director espanyol Luis Buñuel, adaptació cinematogràfica de la novel·la Cim borrascosos, de l'escriptora anglesa Emily Brontë.
 Abismo de pasión, serial mexicà produïda per Angelli Nesma para Televisa, adaptació de la telenovel·la de 1996 Canyar de passions.

A més, pot referir-se a:
 Abismo, una muntanya russa del Parc d'Atraccions de Madrid.